Benjamin Lüthi (1988-), footballeur suisse ;
 Cesar W. Lüthi (1930-2002), homme de publicité suisse ;
 Fabian Lüthi, (1989- ), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Robert Lüthi (1958-), footballeur suisse ;
 Ruth Lüthi (1947-), personnalité politique suisse ;
 Severin Lüthi (1976-), entraîneur suisse de tennis ;
 Thomas Lüthi (1986-), pilote de moto de vitesse suisse.